Andrej Žnidarčič je osebno ime več znanih Slovencev:

 Andrej Žnidarčič (šahist), šahovski publicist in enigmatik (1957 - )
 Andrej Žnidarčič (duhovnik), duhovnik in narodni buditelj (1835 - 1913)